Cavallotti ima više značenja:
 Cavallotti, Cuneo
 Cavallotti, Savona